Сезон 1988 стал для ЦСКА 3-м во втором дивизионе чемпионата СССР по футболу. Оказавшись опять в низшем дивизионе, руководство снова попыталось улучшить каждую линию команды, на пост тренера вернулся Сергей Шапошников. Усилия не оправдались, клуб занял лишь 3-е место в таблице, что не позволило подняться в высший дивизион.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Соревнования

Первая лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок СССР 1988/1989

1/64 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

1988